Bo Burnham — одноименный дебютный альбом американского комика Бо Бёрнэма, изданный 10 марта 2009 года лейблом Comedy Central Records. Альбом получил преимущественно положительные отзывы критиков, а также был сертифицирован RIAA как платиновый.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2009 года
Концертные альбомы Comedy Central Records
Концертные альбомы 2009 года